Qaersorssuaq kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Sandersons Hope, udde, Qaasuitsup, 
 Qaarsorsuaq (ö), Qaasuitsup, 

Robotskapade Grönlandförgreningar